Torroella de Baix, veïnat de Sant Fruitós de Bages.
 Torroella de Dalt, muntanya de Vilallonga de Ter (Ripollès).
 Torroella de Fluvià, municipi de l'Alt Empordà.
 Torroella de Montgrí, municipi del Baix Empordà.
 Torroella (Navès), masia al municipi de Navès (Solsonès).
 Torroella (Súria), masia al Bages
 el Palà de Torroella, poble del municipi de Navàs (Bages).
 Sant Martí de Torroella, veïnat de Sant Joan de Vilatorrada.
 Sant Salvador de Torroella, veïnat de Navàs.

Vegeu també 
 La Torroella